Het seizoen 2020-21 van de Beker van België in het voetbal voor mannen begint in 2020 en eindigt in 2021.

Wedstrijden

Voorronde

Ronde 1
Ronde 1 (29 en 30 augustus) werd gespeeld door 158 clubs uit provinciale afdelingen (inclusief de twee winnaars van de Luxemburgse voorronde) plus 64 clubs uit de 3e afdeling Voetbal Vlaanderen en ACFF. Dat waren dus 222 clubs en 111 wedstrijden.

Ronde 2
Ronde 2 (5 en 6 september) werd gespeeld door de 111 winnaars uit de eerste ronde, plus de 49 clubs uit de 2e afdeling VV en ACFF. Dat waren dus 160 clubs en 80 wedstrijden.

Ronde 3
Ronde 3 (11 tot 15 september) werd gespeeld door de 80 winnaars uit de tweede ronde, plus de 16 clubs uit 1e Nationale (de vroegere 1e amateurs). Dat waren dus 96 clubs en 48 wedstrijden.

Ronde 4
Ronde 4 (18 tot 23 september) werd gespeeld door de 48 winnaars van de derde ronde, met 24 wedstrijden.
Vanaf ronde 4 volgden er bij gelijkstand eerst verlengingen.

Ronde 5
Ronde 5 (in het weekend van 11 oktober) werd gespeeld door de 24 winnaars uit ronde 4, plus (enkel in deze editie):
 de clubs uit Eerste klasse B, met uitzondering van een club met een U23-elftal (Club NXT) en Lierse Kempenzonen, dus zes clubs
 de verliezende club van de finalewedstrijd 1B van het seizoen 2019-2020 (Oud-Heverlee Leuven) 
 de laatst gerangschikte club van de competitie 1A van het seizoen 2019-2020 (Waasland-Beveren).
In totaal kwamen er 32 clubs uit in ronde 5.

1/16e finales

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

Bekervoetbal 2020/21
Beker van België naar seizoen